La Clé de Braha est le second volume de la série Amos Daragon.

Résumé 
La porte des Enfers et celle du Paradis se sont fermées, et plus moyen de les ouvrir! Une légende raconte qu'il existe en quelque part à Braha, la cité des morts, une clé capable d'ouvrir ces passages. Alors qu'Amos, le jeune porteur de masques, plonge malencontreusement dans le monde des morts, il découvre que lui seul pourrait trouver cet objet, la clé de Braha. Il partira donc à sa recherche. C'est un complot orchestré par Seth qui a promis à Ganhaus, un des trois juges de Braha, de ramener son frère Uriel, un ancien criminel, des Enfers.

Après les événements de Bratel-La-Grande, Amos rencontre Loyla, la reine de la tribu des Dogons, qui est en mission sous les ordres du Baron Samedi. Elle offre à Amos le masque du feu. C'est elle qui envoie Amos à Braha. Elle le prévient aussi qu'il y a un assassin parmi la cour de Junos, il se révèlera être au service de Yaune.

Une fois à Braha, Amos doit prendre le bateau de Charon sur le Styx et fait voyage avec Uriel et Jerik Svencave. Quand il arrive à Braha, il fait la connaissance d'Arkillon, de l'Ombre et d'Ougocil qui font partie de la Guilde des voleurs. Ils l'aident à démasquer le complot derrière son aventure à Braha. Amos accomplit ensuite trois bonnes actions: il aide les trois voleurs devenus chiens à protéger un monastère grâce à la tête de Jerik Svencave. Son corps est donné à Angel, qui cherche désespérément son Peten, et enfin l'argent qu'il avait rapporté est donné à un géant, Vincenc, qui peut enfin racheter son squelette.

À la suite de ces bonnes actions, il se voit transporté dans la pyramide du désert de Mahikui où il affronte l'Ange de Braha, puis le Fougre, ce qui lui permet de trouver la pomme de l'arbre de lumière pour devenir un dieu de vie.

Pendant ce temps Junos, Béorf et Lolya, accompagnés des Dogons et de quelques chevaliers, se dirigent vers la pyramide dans le désert de Mahikui. Ils sont faits prisonniers par Yaune, revenu pour accomplir le plan de Seth, qui était de former une armée de morts-vivants. De son côté, Lolya s'est transformée en dragon à la suite de la pierre qu'elle avait dans sa bouche lorsque le Baron Samedi l'y avait placée avec l'espoir de faire renaître la race des anciens (dragon).

Amos, ayant croqué la pomme de lumière, a le choix d'accepter ou de refuser de devenir un dieu. C'est alors qu'il se rappelle des paroles de la Dame blanche et refuse. Il retourne dans le passé au moment de l'arrivée de Lolya. Il est alors en proie à de nombreuses sensations familières qui l'aident à se souvenir des événements passés, et réussit à enlever la draconite de la bouche de Lolya. Par la suite, avec l'aide de Béorf et de Lolya, Amos enferme l'esprit de Yaune dans une poule.

Personnages 
 Amos Daragon (Personnage principal)
 Béorf Bromanson (Ami d'Amos, c'est un hommanimal de l'ordre des béorites.)
 Lolya (Reine des Dogons qui devient amie de Béorf et d'Amos)
 Junos (Personnage qui s'est fait voler son enfance qui devient ami d'Amos ; il est le roi de Berrion)
 La Dame blanche (La déesse suprême connue sous plusieurs noms)
 Seth (Dieu serpent)
 Frilla Daragon (Mère d'Amos)
 Urban Daragon (Père d'Amos)
 Yaune le Purificateur (Roi cruel qui gouvernait sur Bratel-la-Grande) 
 Forsete (Dieu de la justice)
 Kur (Un dragon) 
 Arkillon (Elfe noir)
 Ougocil (voleur)
 L'Ombre (voleur)
 Uriel (frère de Ganhaus)
 Mertellus (grand juge de Braha)
 Ganhaus
 Korrillion
 Charon
 Baron Samedi
 Jerik Svencave

Lien externe 
 Site officiel de la série Amos Daragon

Roman d'Amos Daragon
Roman canadien paru en 2003